Charles-Louis Lemesle (1731-1814), homme politique français ;
Claude Lemesle (né en 1945), parolier français qui a donné son nom au prix Claude-Lemesle ;
Marguerite Lemesle (1876-1959), connue sous le pseudonyme de Dominique Dunois, écrivaine française ;
Michel et René Lemesle, sculpteurs français du .

Voir aussi 
Laurent Le Mesle.

Patronyme normand